I VII Giochi mondiali militari (in cinese ) si sono svolti a Wuhan, in Cina, dal 18 al 27 ottobre 2019.

I padroni di casa della Cina, in questa edizione dei Giochi, con 553 atleti partecipanti hanno stabilito il record della delegazione più numerosa che si sia mai presentata ai Giochi mondiali militari.

Cerimonia di apertura 

La cerimonia di apertura, tenutasi il 18 ottobre, è stata aperta dal presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping. La staffetta con la torcia dei Giochi è avvenuta il 16 ottobre e ha coinvolto cento tedofori; il primo tedoforo è stato la medaglia d'oro olimpica Liao Hui, mentre Zhang Wenxiu ha concluso la staffetta.

Calendario

Sport dimostrativi 
Oltre agli eventi elencati sopra, sono state disputate altre gare in cinque discipline non conteggiate nel medagliere ufficiale: tiro con l'arco paralimpico, atletica leggera paralimpica, ginnastica, tennis e triathlon senior.

Medagliere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni